Siegsdorf ist der Ortsname von

 Siegsdorf, Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern
 Siegsdorf (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Siegsdorf (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
Siehe auch:
Siegendorf
Siegensdorf